Webster County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Webster County (Georgia)
Webster County (Iowa)
Webster County (Kentucky)
Webster County (Mississippi)
Webster County (Missouri)
Webster County (Nebraska)
Webster County (West Virginia)